Доро́нин () — эрзянская и русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Дорофей, означающего по-гречески «дар божий».

Известные носители 

 
 Доронин, Борис Григорьевич (1928—2021) — советский и российский историк-востоковед.
 Доронин, Василий Александрович (1917—1985) — Герой Советского Союза.
 Доронин, Виталий Дмитриевич (1909—1976) — советский актёр.
 
 Доронин, Владислав Юрьевич (род. 1962) — российский предприниматель, председатель Совета директоров компании «Капитал Груп».
 Доронин, Денис Валентинович (в монашестве Антоний; род. 1980) — архиерей Белорусского экзархата РПЦ.
 Доронин, Евгений Владиславович (род. 1961) — российский автогонщик, бизнесмен.
 
 Доронин, Кирилл Алексеевич (1938—2012) — советский футболист, судья и тренер.
 Доронин, Михаил Иванович (1880—1935) — русский, советский киноактёр, сценарист, режиссёр.
 Доронин, Михаил Иванович (1916—1996) — советский военачальник, партийный и комсомольский деятель.
 Доронин, Павел Иванович (1909—1976) — генерал-майор, партийный деятель.
 
 Доронин, Эдуард Игоревич (род. 1975) — российский футболист.



Примечания